Элвис Скория (; род. 5 июля 1971 года, Пула) — хорватский футболист, ныне помощник главного тренера китайского клуба «Хэнань Цзянье».

На протяжении своей игровой карьеры Скория выступал за хорватские клубы «Риека», «Кроация Загреб», «Истра», «Загреб», а также за испанскую «Лериду».

В качестве футболиста Скория играл в двух финалах Кубка Хорватии: в 1994 году с «Риекой» и в 1997 году с «Загребом». В обоих случаях его команда уступала. В качестве тренера Скория трижды выводил руководимые им клубы в финалы Кубка Хорватии: в 2003 году с «Ульяником», в 2005 с «Риекой» и в 2007 году с командой «Славен Белупо». Он также руководил «Риекой» в матче Суперкубка Хорватии 2005, в котором его подопечные проиграли в дополнительное время со счётом 0:1 после гола Нико Кранчара.

Статистика

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com
 Elvis Scoria на Sportnet.hr (1 января 2009) 

Футболисты Хорватии
Футбольные тренеры Хорватии
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Лерида»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки ФК «Загреб»
Тренеры ФК «Истра 1961»
Тренеры ФК «Риека»
Тренеры ФК «Славен Белупо»
Тренеры ФК «Кавала»